dîner : le nom d'un repas, 
 « diner » est la graphie pour dîner recommandée par le Rapport de 1990 sur les rectifications orthographiques ;
 diner est un type de restaurant nord-américain ;
 Diner est un film américain réalisé par Barry Levinson en 1982 ;
 Diner est un téléfilm américain réalisé par Barry Levinson en 1983 ;
 diner est le nom des pièces de monnaie (sans cours légal) émises par la Principauté d'Andorre ;
 Diner est un jeu vidéo.

Voir aussi 
 , titre de plusieurs œuvres littéraires ou cinématographiques.
 Problème du dîner des cryptographes.